Врангел може да се отнася за:
 Карл Густав Врангел, шведски фелдмаршал
 Пьотър Врангел, руски генерал, ръководител на Бялата гвардия
 Фердинанд Врангел, руски мореплавател и полярен изследовател
 Остров Врангел